

Toponyme 

 mont Sorrel, une montagne près d'Ypres, en Belgique, où est survenu une bataille dans le saillant d'Ypres de la Première Guerre mondiale entre trois divisions de la  britannique et trois divisions de la IVe armée allemande, du  au  ;
 mont Sorrel, une montagne de la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Bataille du mont Sorrel (ou bataille de la cote 62), une bataille de la Première Guerre mondiale